Terrazas ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Terrazas (1869–1926), mexikanischer Oligarch und Politiker
 Angelique Terrazas (* 21. Jahrhundert), US-amerikanische Schauspielerin
 Isaac Terrazas (* 1973), mexikanischer Fußballspieler
 Juan Terrazas (1909–1947), mexikanischer Fußballspieler
 Julio Terrazas Sandoval (1936–2015), bolivianischer Theologe und Kardinal
 Luis Terrazas (1829–1923), mexikanischer Oligarch und Politiker
 Víctor Terrazas (* 1983), mexikanischer Boxer

Sonstiges:
 Mount Terrazas, Berg im Palmerland, Antarktika